Västra Nottjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Västra Nottjärnen, Värmland, sjö i Filipstads kommun, 
Västra Nottjärnen, Hälsingland, sjö i Bollnäs kommun och Ovanåkers kommun,  (15 ha)

Se även
Nottjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn